ČTO je zkratka, která může mít některý z těchto významů: 
 Česká tělovýchovná organizace, národní organizace ČSTV od května 1969 do října 1973
 OV ČTO: okresní výbor ČTO
 Ústřední škola ČTO
 Česká televize Ostrava, ostravské televizní studio České televize

čto
 česká transliterace ruského tázacího a vztažného zájmena что, v překladu „co“